Dolní Věstonice puede referirse a:

 Dolní Věstonice, un sitio arqueológico.
 Dolní Věstonice, una localidad en República Checa.